Masonic Temple Building (englisch für Freimaurertempelgebäude) ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Masonic Temple Building (Colorado), ID-Nr. 77000369
 Masonic Temple Building (Maywood, Illinois), ID-Nr. 92000491
 Masonic Temple Building (Oak Park, Illinois), ID-Nr. 82002532
 Masonic Temple Building (Iowa), ID-Nr. 96000400
 Masonic Temple Building (Calhoun County, Michigan), ID-Nr. 88001836
 Masonic Temple Building (East Lansing, Michigan), ID-Nr. 98001083
 Masonic Temple Building (Lansing, Michigan), ID-Nr. 80001868
 Masonic Temple Building (Kalamazoo County, Michigan), ID-Nr. 80001876
 Masonic Temple Building (Wexford County, Michigan), ID-Nr. 94000747
 Masonic Temple Building (Cleveland County, North Carolina), ID-Nr. 82003446
 Masonic Temple Building (133 Fayetteville St. Mall, Raleigh, North Carolina), ID-Nr. 79003341
 Masonic Temple Building (427 S. Blount St., Raleigh, North Carolina), ID-Nr. 84002533
 Masonic Temple Building (Erie County, Ohio), ID-Nr. 79003950
 Masonic Temple Building (Muskingum County, Ohio), ID-Nr. 90000756
 Masonic Temple Building (Wisconsin), ID-Nr. 00001469